|-
|9001 Slettebak||1981 QE2|| align=right|14,6|| align=right|2,299|| align=right|0,226|| align=right|7,57|| align=right|3,486||MBA||30. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9002)||1981 QV2|| align=right|13,1|| align=right|2,632|| align=right|0,121|| align=right|9,16|| align=right|4,268||MBA||23. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9003)||1981 UW21|| align=right|12,7|| align=right|2,781|| align=right|0,077|| align=right|5,34|| align=right|4,638||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(9004)||1982 UZ2|| align=right|12,5|| align=right|3,210|| align=right|0,148|| align=right|21,67|| align=right|5,752||MBA||22. oktober 1982||Kitt Peak||G. Aldering
|-
|9005 Sidorova||1982 UU5|| align=right|13,5|| align=right|2,595|| align=right|0,126|| align=right|4,15|| align=right|4,179||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|9006 Voytkevych||1982 UA7|| align=right|12,8|| align=right|2,593|| align=right|0,189|| align=right|14,04|| align=right|4,174||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|9007 James Bond||1983 TE1|| align=right|13,9|| align=right|2,475|| align=right|0,152|| align=right|5,86|| align=right|3,892||MBA||5. oktober 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|9008 Bohsternberk||1984 BS|| align=right|13,7|| align=right|2,177|| align=right|0,107|| align=right|6,39|| align=right|3,212||MBA||27. januar 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(9009)||1984 HJ1|| align=right|14,3|| align=right|2,264|| align=right|0,144|| align=right|3,00|| align=right|3,407||MBA||23. april 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|(9010)||1984 HM1|| align=right|13,8|| align=right|2,281|| align=right|0,111|| align=right|2,53|| align=right|3,444||MBA||27. april 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|(9011)||1984 SU|| align=right|14,5|| align=right|2,348|| align=right|0,241|| align=right|2,09|| align=right|3,598||MBA||20. september 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|9012 Benner||1984 UW|| align=right|13,5|| align=right|2,872|| align=right|0,313|| align=right|5,08|| align=right|4,867||MBA||26. oktober 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|9013 Sansaturio||1985 PA1|| align=right|13,5|| align=right|2,687|| align=right|0,276|| align=right|11,30|| align=right|4,403||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|9014 Svyatorichter||1985 UG5|| align=right|13,7|| align=right|2,321|| align=right|0,167|| align=right|9,44|| align=right|3,535||MBA||22. oktober 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9015)||1985 VK|| align=right|12,8|| align=right|2,797|| align=right|0,125|| align=right|7,12|| align=right|4,677||MBA||14. november 1985||Brorfelde||P. Jensen
|-
|9016 Henrymoore||1986 AE|| align=right|13,4|| align=right|2,733|| align=right|0,377|| align=right|28,96|| align=right|4,517||MBA||10. januar 1986||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|9017 Babadzhanyan||1986 TW9|| align=right|13,6|| align=right|2,577|| align=right|0,230|| align=right|5,81|| align=right|4,137||MBA||2. oktober 1986||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9018)||1987 JG|| align=right|14,6|| align=right|2,314|| align=right|0,083|| align=right|5,84|| align=right|3,520||MBA||5. maj 1987||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|9019 Eucommia||1987 QF3|| align=right|14,3|| align=right|2,445|| align=right|0,101|| align=right|5,42|| align=right|3,822||MBA||28. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|9020 Eucryphia||1987 SG2|| align=right|13,5|| align=right|2,567|| align=right|0,169|| align=right|6,82|| align=right|4,112||MBA||19. september 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|9021 Fagus||1988 CT5|| align=right|12,3|| align=right|2,582|| align=right|0,173|| align=right|13,27|| align=right|4,148||MBA||14. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|9022 Drake||1988 PC1|| align=right|12,9|| align=right|3,147|| align=right|0,220|| align=right|19,07|| align=right|5,582||MBA||14. avgust 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|9023 Mnesthus||1988 RG1|| align=right|10,4|| align=right|5,259|| align=right|0,064|| align=right|23,88|| align=right|12,06||JUT||10. september 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(9024)||1988 RF9|| align=right|15,0|| align=right|2,250|| align=right|0,168|| align=right|2,53|| align=right|3,375||MBA||5. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9025)||1988 SM2|| align=right|13,7|| align=right|3,237|| align=right|0,145|| align=right|1,98|| align=right|5,824||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(9026)||1988 ST2|| align=right|13,4|| align=right|3,182|| align=right|0,141|| align=right|2,24|| align=right|5,675||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(9027)||1988 VP5|| align=right|14,4|| align=right|2,301|| align=right|0,203|| align=right|5,15|| align=right|3,489||MBA||4. november 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|9028 Konradbenes||1989 BE1|| align=right|13,4|| align=right|2,452|| align=right|0,158|| align=right|4,06|| align=right|3,839||MBA||26. januar 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(9029)||1989 GM|| align=right|13,9|| align=right|2,660|| align=right|0,164|| align=right|17,87|| align=right|4,337||MBA||6. april 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(9030)||1989 UX5|| align=right|11,5|| align=right|5,148|| align=right|0,029|| align=right|4,26|| align=right|11,68||JUT||30. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(9031)||1989 WG4|| align=right|13,9|| align=right|2,195|| align=right|0,091|| align=right|5,86|| align=right|3,252||MBA||29. november 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|9032 Tanakami||1989 WK4|| align=right|14,5|| align=right|2,287|| align=right|0,101|| align=right|5,14|| align=right|3,459||MBA||23. november 1989||Geisei||T. Seki
|-
|9033 Kawane||1990 AD|| align=right|11,7|| align=right|3,146|| align=right|0,217|| align=right|16,04|| align=right|5,578||MBA||4. januar 1990||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|9034 Oleyuria||1990 QZ17|| align=right|13,1|| align=right|2,643|| align=right|0,085|| align=right|9,38|| align=right|4,295||MBA||26. avgust 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9035)||1990 SH1|| align=right|13,4|| align=right|2,733|| align=right|0,288|| align=right|9,05|| align=right|4,518||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9036)||1990 SJ16|| align=right|12,6|| align=right|3,098|| align=right|0,220|| align=right|5,17|| align=right|5,453||MBA||17. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9037)||1990 UJ2|| align=right|13,6|| align=right|2,654|| align=right|0,218|| align=right|4,80|| align=right|4,322||MBA||20. oktober 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|9038 Helensteel||1990 VE1|| align=right|13,0|| align=right|2,623|| align=right|0,168|| align=right|14,36|| align=right|4,247||MBA||12. november 1990||Observatorij Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(9039)||1990 WB4|| align=right|12,3|| align=right|3,012|| align=right|0,079|| align=right|9,60|| align=right|5,226||MBA||16. november 1990||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|9040 Flacourtia||1991 BH1|| align=right|12,9|| align=right|3,074|| align=right|0,124|| align=right|00,58|| align=right|5,390||MBA||18. januar 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|9041 Takane||1991 CX|| align=right|14,8|| align=right|2,205|| align=right|0,066|| align=right|2,79|| align=right|3,273||MBA||9. februar 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(9042)||1991 EN2|| align=right|12,3|| align=right|2,929|| align=right|0,093|| align=right|1,43|| align=right|5,013||MBA||11. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9043)||1991 EJ4|| align=right|12,2|| align=right|3,068|| align=right|0,125|| align=right|4,12|| align=right|5,373||MBA||12. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|9044 Kaoru||1991 KA|| align=right|13,6|| align=right|2,239|| align=right|0,102|| align=right|4,66|| align=right|3,349||MBA||18. maj 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(9045)||1991 PG15|| align=right|14,7|| align=right|2,433|| align=right|0,203|| align=right|1,67|| align=right|3,794||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9046)||1991 PG17|| align=right|13,7|| align=right|2,332|| align=right|0,180|| align=right|12,14|| align=right|3,560||MBA||9. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9047)||1991 QF|| align=right|14,2|| align=right|2,526|| align=right|0,316|| align=right|16,92|| align=right|4,015||MBA||30. avgust 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9048)||1991 RD24|| align=right|14,3|| align=right|2,420|| align=right|0,108|| align=right|5,62|| align=right|3,763||MBA||12. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9049)||1991 RQ27|| align=right|14,5|| align=right|2,433|| align=right|0,222|| align=right|4,62|| align=right|3,794||MBA||12. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9050)||1991 RF29|| align=right|13,4|| align=right|2,383|| align=right|0,042|| align=right|10,06|| align=right|3,679||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9051)||1991 UG3|| align=right|13,8|| align=right|2,403|| align=right|0,216|| align=right|3,01|| align=right|3,723||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9052 Uhland||1991 UJ4|| align=right|13,9|| align=right|2,465|| align=right|0,186|| align=right|2,22|| align=right|3,870||MBA||30. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|9053 Hamamelis||1991 VW5|| align=right|13,8|| align=right|2,561|| align=right|0,189|| align=right|9,22|| align=right|4,097||MBA||2. november 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|9054 Hippocastanum||1991 YO|| align=right|13,3|| align=right|2,624|| align=right|0,189|| align=right|14,31|| align=right|4,250||MBA||30. december 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|9055 Edvardsson||1992 DP8|| align=right|14,1|| align=right|2,801|| align=right|0,280|| align=right|7,81|| align=right|4,687||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|9056 Piskunov||1992 EQ14|| align=right|12,8|| align=right|2,795|| align=right|0,043|| align=right|2,74|| align=right|4,672||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(9057)||1992 HA5|| align=right|12,6|| align=right|3,185|| align=right|0,176|| align=right|2,14|| align=right|5,684||MBA||24. april 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9058)||1992 JB|| align=right|17,8|| align=right|1,557|| align=right|0,360|| align=right|16,08|| align=right|1,942||APL||1. maj 1992||Observatorij Palomar||J. Alu; K. J. Lawrence
|-
|9059 Dumas||1992 PJ|| align=right|14,9|| align=right|2,167|| align=right|0,080|| align=right|2,90|| align=right|3,189||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|9060 Toyokawa||1992 RM|| align=right|14,3|| align=right|2,201|| align=right|0,195|| align=right|2,54|| align=right|3,265||MBA||4. september 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(9061)||1992 WC3|| align=right|13,7|| align=right|2,272|| align=right|0,187|| align=right|5,73|| align=right|3,423||MBA||18. november 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|9062 Ohnishi||1992 WO5|| align=right|14,0|| align=right|2,333|| align=right|0,035|| align=right|4,13|| align=right|3,562||MBA||27. november 1992||Geisei||T. Seki
|-
|9063 Washi||1992 YS|| align=right|14,2|| align=right|2,308|| align=right|0,162|| align=right|4,81|| align=right|3,506||MBA||17. december 1992||Geisei||T. Seki
|-
|9064 Johndavies||1993 BH8|| align=right|13,9|| align=right|2,435|| align=right|0,127|| align=right|8,14|| align=right|3,799||MBA||21. januar 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(9065)||1993 FN1|| align=right|13,0|| align=right|2,603|| align=right|0,192|| align=right|8,86|| align=right|4,199||MBA||25. marec 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9066)||1993 FR34|| align=right|13,0|| align=right|2,847|| align=right|0,126|| align=right|3,97|| align=right|4,804||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|9067 Katsuno||1993 HR|| align=right|12,6|| align=right|2,801|| align=right|0,153|| align=right|7,67|| align=right|4,688||MBA||16. april 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9068)||1993 OD|| align=right|13,9|| align=right|1,821|| align=right|0,151|| align=right|20,30|| align=right|2,456||MBA||16. julij 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|9069 Hovland||1993 OV|| align=right|14,4|| align=right|1,914|| align=right|0,119|| align=right|19,57|| align=right|2,647||MBA BIN||16. julij 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|9070 Ensab||1993 OZ2|| align=right|14,7|| align=right|2,995|| align=right|0,434|| align=right|21,75|| align=right|5,182||MBA||23. julij 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|9071 Coudenberghe||1993 OB13|| align=right|13,7|| align=right|2,943|| align=right|0,098|| align=right|2,17|| align=right|5,048||MBA||19. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9072)||1993 RX3|| align=right|11,4|| align=right|3,212|| align=right|0,068|| align=right|15,19|| align=right|5,757||MBA||12. september 1993||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|9073 Yoshinori||1994 ER|| align=right|14,5|| align=right|2,271|| align=right|0,125|| align=right|6,49|| align=right|3,421||MBA||4. marec 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9074 Yosukeyoshida||1994 FZ|| align=right|13,8|| align=right|2,371|| align=right|0,191|| align=right|5,70|| align=right|3,651||MBA||31. marec 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9075)||1994 GD9|| align=right|14,3|| align=right|2,448|| align=right|0,317|| align=right|22,58|| align=right|3,829||MBA||14. april 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|9076 Shinsaku||1994 JT|| align=right|15,5|| align=right|2,281|| align=right|0,052|| align=right|7,33|| align=right|3,444||MBA||8. maj 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|9077 Ildo||1994 NC|| align=right|13,1|| align=right|2,689|| align=right|0,177|| align=right|11,97|| align=right|4,410||MBA||3. julij 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(9078)||1994 PB2|| align=right|12,9|| align=right|2,856|| align=right|0,075|| align=right|1,39|| align=right|4,827||MBA||9. avgust 1994||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|9079 Gesner||1994 PC34|| align=right|13,2|| align=right|2,995|| align=right|0,070|| align=right|10,45|| align=right|5,182||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|9080 Takayanagi||1994 TP|| align=right|12,9|| align=right|3,140|| align=right|0,121|| align=right|7,27|| align=right|5,563||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|9081 Hideakianno||1994 VY|| align=right|14,3|| align=right|2,971|| align=right|0,027|| align=right|8,84|| align=right|5,120||MBA||3. november 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|9082 Leonardmartin||1994 VR6|| align=right|13,9|| align=right|2,737|| align=right|0,426|| align=right|30,35|| align=right|4,527||MBA||4. november 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|9083 Ramboehm||1994 WC4|| align=right|11,9|| align=right|2,574|| align=right|0,159|| align=right|14,15|| align=right|4,128||MBA||28. november 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|9084 Achristou||1995 CS1|| align=right|15,7|| align=right|1,860|| align=right|0,078|| align=right|23,10|| align=right|2,537||MBA||3. februar 1995||Observatorij Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(9085)||1995 QH2|| align=right|14,7|| align=right|2,275|| align=right|0,137|| align=right|6,90|| align=right|3,432||MBA||24. avgust 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9086)||1995 SA3|| align=right|14,2|| align=right|2,259|| align=right|0,227|| align=right|6,53|| align=right|3,395||MBA||20. september 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9087 Neff||1995 SN3|| align=right|14,6|| align=right|2,284|| align=right|0,171|| align=right|4,72|| align=right|3,450||MBA||29. september 1995||Kleť||Klet
|-
|9088 Maki||1995 SX3|| align=right|14,8|| align=right|2,198|| align=right|0,204|| align=right|4,63|| align=right|3,259||MBA||20. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9089)||1995 UC7|| align=right|13,2|| align=right|2,413|| align=right|0,122|| align=right|7,45|| align=right|3,747||MBA||26. oktober 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|9090 Chirotenmondai||1995 UW8|| align=right|12,5|| align=right|2,747|| align=right|0,096|| align=right|13,77|| align=right|4,553||MBA||28. oktober 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|9091 Ishidatakaki||1995 VK|| align=right|14,3|| align=right|2,444|| align=right|0,207|| align=right|2,41|| align=right|3,819||MBA||2. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9092 Nanyang||1995 VU18|| align=right|11,9|| align=right|3,023|| align=right|0,052|| align=right|10,83|| align=right|5,256||MBA||4. november 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|9093 Sorada||1995 WA|| align=right|13,3|| align=right|2,635|| align=right|0,112|| align=right|14,44|| align=right|4,277||MBA||16. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9094 Butsuen||1995 WH|| align=right|13,7|| align=right|2,867|| align=right|0,053|| align=right|3,46|| align=right|4,854||MBA||16. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9095)||1995 WT2|| align=right|14,0|| align=right|2,252|| align=right|0,182|| align=right|2,73|| align=right|3,378||MBA||16. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9096 Tamotsu||1995 XE1|| align=right|12,3|| align=right|3,169|| align=right|0,019|| align=right|6,86|| align=right|5,641||MBA||15. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9097 Davidschlag||1996 AU1|| align=right|13,4|| align=right|3,159|| align=right|0,107|| align=right|2,10|| align=right|5,613||MBA||14. januar 1996||Linz||Linz
|-
|9098 Toshihiko||1996 BQ3|| align=right|12,8|| align=right|2,911|| align=right|0,154|| align=right|3,35|| align=right|4,965||MBA||27. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9099 Kenjitanabe||1996 VN3|| align=right|13,4|| align=right|3,188|| align=right|0,226|| align=right|2,13|| align=right|5,691||MBA||6. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9100 Tomohisa||1996 XU1|| align=right|13,4|| align=right|2,416|| align=right|0,160|| align=right|7,94|| align=right|3,753||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9101)||1996 XG2|| align=right|15,4|| align=right|2,265|| align=right|0,049|| align=right|1,87|| align=right|3,409||MBA||3. december 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|9102 Foglar||1996 XS18|| align=right|14,1|| align=right|3,075|| align=right|0,092|| align=right|2,78|| align=right|5,392||MBA||12. december 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|9103 Komatsubara||1996 XW30|| align=right|14,5|| align=right|2,167|| align=right|0,119|| align=right|3,81|| align=right|3,190||MBA||14. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9104 Matsuo||1996 YB|| align=right|13,9|| align=right|2,787|| align=right|0,162|| align=right|8,53|| align=right|4,651||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9105 Matsumura||1997 AU|| align=right|13,7|| align=right|2,881|| align=right|0,091|| align=right|2,18|| align=right|4,890||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9106 Yatagarasu||1997 AY1|| align=right|13,4|| align=right|2,485|| align=right|0,033|| align=right|5,52|| align=right|3,916||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9107)||1997 AE4|| align=right|13,2|| align=right|2,869|| align=right|0,202|| align=right|6,81|| align=right|4,860||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9108)||1997 AZ6|| align=right|14,3|| align=right|2,536|| align=right|0,135|| align=right|3,47|| align=right|4,038||MBA||9. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9109)||1997 AH7|| align=right|14,1|| align=right|2,329|| align=right|0,095|| align=right|7,17|| align=right|3,554||MBA||9. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9110 Choukai||1997 AM19|| align=right|13,9|| align=right|2,306|| align=right|0,033|| align=right|3,19|| align=right|3,501||MBA||13. januar 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|9111 Matarazzo||1997 BD2|| align=right|13,4|| align=right|2,292|| align=right|0,142|| align=right|10,06|| align=right|3,469||MBA||28. januar 1997||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(9112)||1997 BU3|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,133|| align=right|2,81|| align=right|5,511||MBA||31. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9113)||1997 CN5|| align=right|13,5|| align=right|2,814|| align=right|0,059|| align=right|5,31|| align=right|4,720||MBA||3. februar 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9114)||1997 CU19|| align=right|14,2|| align=right|2,336|| align=right|0,113|| align=right|4,21|| align=right|3,570||MBA||12. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9115 Battisti||1997 DG|| align=right|13,7|| align=right|2,396|| align=right|0,090|| align=right|5,17|| align=right|3,708||MBA||27. februar 1997||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|9116 Billhamilton||1997 ES40|| align=right|15,2|| align=right|2,317|| align=right|0,121|| align=right|3,98|| align=right|3,527||MBA||7. marec 1997||Anderson Mesa||M. W. Buie
|-
|9117 Aude||1997 FR1|| align=right|12,4|| align=right|2,421|| align=right|0,167|| align=right|10,20|| align=right|3,767||MBA||27. marec 1997||Martigues||D. Morata; S. Morata
|-
|(9118)||1997 GD20|| align=right|13,0|| align=right|3,023|| align=right|0,280|| align=right|1,01|| align=right|5,255||MBA||5. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|9119 Georgpeuerbach||1998 DT|| align=right|13,9|| align=right|3,049|| align=right|0,094|| align=right|00,87|| align=right|5,322||MBA||18. februar 1998||Linz||Linz
|-
|(9120)||1998 DR8|| align=right|13,7|| align=right|2,268|| align=right|0,202|| align=right|5,42|| align=right|3,414||MBA||22. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|9121 Stefanovalentini||1998 DJ11|| align=right|11,4|| align=right|3,889|| align=right|0,051|| align=right|4,62|| align=right|7,668||HLD||24. februar 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|9122 Hunten||1998 FZ8|| align=right|13,9|| align=right|2,918|| align=right|0,048|| align=right|3,09|| align=right|4,984||MBA||22. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(9123)||1998 FQ11|| align=right|14,0|| align=right|2,591|| align=right|0,207|| align=right|11,87|| align=right|4,170||MBA||24. marec 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(9124)||1998 FR60|| align=right|13,8|| align=right|2,870|| align=right|0,062|| align=right|1,40|| align=right|4,861||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9125)||1998 FT62|| align=right|14,7|| align=right|2,164|| align=right|0,172|| align=right|1,58|| align=right|3,183||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9126)||1998 FR64|| align=right|14,7|| align=right|2,537|| align=right|0,155|| align=right|1,87|| align=right|4,040||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|9127 Brucekoehn||1998 HX51|| align=right|13,6|| align=right|3,180|| align=right|0,111|| align=right|2,92|| align=right|5,671||MBA||30. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(9128)||1998 HQ52|| align=right|14,5|| align=right|2,209|| align=right|0,186|| align=right|3,10|| align=right|3,283||MBA||30. april 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(9129)||1998 HU144|| align=right|13,6|| align=right|3,046|| align=right|0,211|| align=right|1,19|| align=right|5,316||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|9130 Galois||1998 HQ148|| align=right|14,5|| align=right|2,366|| align=right|0,226|| align=right|1,64|| align=right|3,640||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9131)||1998 JV|| align=right|14,8|| align=right|2,386|| align=right|0,220|| align=right|1,53|| align=right|3,684||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|9132 Walteranderson||2821 P-L|| align=right|12,9|| align=right|3,118|| align=right|0,162|| align=right|2,59|| align=right|5,504||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9133 d'Arrest||3107 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,629|| align=right|0,173|| align=right|12,82|| align=right|4,261||MBA||25. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9134 Encke||4822 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,909|| align=right|0,033|| align=right|2,75|| align=right|4,960||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9135 Lacaille||7609 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,310|| align=right|0,133|| align=right|6,47|| align=right|3,510||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9136 Lalande||4886 T-1|| align=right|14,2|| align=right|2,437|| align=right|0,149|| align=right|6,69|| align=right|3,803||MBA||13. maj 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9137 Remo||2114 T-2|| align=right|13,8|| align=right|2,384|| align=right|0,157|| align=right|3,48|| align=right|3,679||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9138 Murdoch||2280 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,183|| align=right|0,052|| align=right|3,13|| align=right|3,224||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9139 Barrylasker||4180 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,374|| align=right|0,234|| align=right|1,80|| align=right|3,656||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9140 Deni||4195 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,361|| align=right|0,107|| align=right|13,87|| align=right|3,628||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9141 Kapur||5174 T-3|| align=right|12,7|| align=right|3,182|| align=right|0,180|| align=right|12,94|| align=right|5,676||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9142 Rhesus||5191 T-3|| align=right|10,6|| align=right|5,203|| align=right|0,129|| align=right|12,79|| align=right|11,87||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9143 Burkhead||1955 SF|| align=right|13,7|| align=right|2,219|| align=right|0,197|| align=right|4,64|| align=right|3,305||MBA||16. september 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|9144 Hollisjohnson||1955 UN1|| align=right|13,6|| align=right|2,353|| align=right|0,263|| align=right|10,86|| align=right|3,608||MBA||25. oktober 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|9145 Shustov||1976 GG3|| align=right|12,7|| align=right|2,632|| align=right|0,161|| align=right|14,38|| align=right|4,269||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|9146 Tulikov||1976 YG1|| align=right|13,5|| align=right|2,453|| align=right|0,039|| align=right|7,04|| align=right|3,842||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|9147 Kourakuen||1977 DD1|| align=right|13,7|| align=right|2,192|| align=right|0,107|| align=right|5,82|| align=right|3,245||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|9148 Boriszaitsev||1977 EL1|| align=right|14,3|| align=right|2,234|| align=right|0,162|| align=right|4,76|| align=right|3,339||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(9149)||1977 TD1|| align=right|13,0|| align=right|2,641|| align=right|0,164|| align=right|12,65|| align=right|4,290||MBA||12. oktober 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|9150 Zavolokin||1978 SE1|| align=right|13,6|| align=right|2,527|| align=right|0,196|| align=right|7,51|| align=right|4,016||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(9151)||1979 MQ8|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,126|| align=right|3,75|| align=right|3,789||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(9152)||1980 VZ2|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,245|| align=right|3,59|| align=right|3,634||MBA||1. november 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|9153 Chikurinji||1981 UD2|| align=right|13,2|| align=right|2,691|| align=right|0,153|| align=right|12,45|| align=right|4,414||MBA||30. oktober 1981||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|9154 Kolʹtsovo||1982 SP6|| align=right|12,1|| align=right|3,012|| align=right|0,112|| align=right|10,29|| align=right|5,227||MBA||16. september 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|9155 Verkhodanov||1982 SM7|| align=right|12,6|| align=right|3,086|| align=right|0,040|| align=right|2,35|| align=right|5,421||MBA||18. september 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|9156 Malanin||1982 TQ2|| align=right|14,3|| align=right|2,185|| align=right|0,151|| align=right|4,89|| align=right|3,229||MBA||15. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9157)||1983 RB4|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,219|| align=right|2,99|| align=right|3,780||MBA||2. september 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|9158 Plate||1984 MR|| align=right|13,7|| align=right|2,300|| align=right|0,151|| align=right|7,69|| align=right|3,488||MBA||25. junij 1984||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|9159 McDonnell||1984 UD3|| align=right|14,3|| align=right|2,345|| align=right|0,116|| align=right|6,40|| align=right|3,591||MBA||26. oktober 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9160)||1986 UH3|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,239|| align=right|00,70|| align=right|4,122||MBA||28. oktober 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|9161 Beaufort||1987 BZ1|| align=right|13,4|| align=right|2,660|| align=right|0,132|| align=right|14,07|| align=right|4,339||MBA||26. januar 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9162)||1987 OA|| align=right|18,3|| align=right|1,497|| align=right|0,596|| align=right|9,02|| align=right|1,831||APL||29. julij 1987||Observatorij Palomar||J. Mueller
|-
|(9163)||1987 RB1|| align=right|13,8|| align=right|3,167|| align=right|0,201|| align=right|1,35|| align=right|5,635||MBA||13. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|9164 Colbert||1987 SQ|| align=right|13,0|| align=right|3,177|| align=right|0,159|| align=right|3,70|| align=right|5,663||MBA||19. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|9165 Raup||1987 SJ3|| align=right|13,9|| align=right|1,986|| align=right|0,098|| align=right|24,61|| align=right|2,799||MBA||27. september 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(9166)||1987 SC6|| align=right|12,7|| align=right|3,176|| align=right|0,171|| align=right|1,17|| align=right|5,658||MBA||21. september 1987||Kleť||Z. Vávrová
|-
|9167 Kharkiv||1987 SS17|| align=right|12,7|| align=right|3,143|| align=right|0,169|| align=right|6,96|| align=right|5,572||MBA||18. september 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|9168 Sarov||1987 ST17|| align=right|13,5|| align=right|2,430|| align=right|0,155|| align=right|8,79|| align=right|3,788||MBA||18. september 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(9169)||1988 TL1|| align=right|14,4|| align=right|2,282|| align=right|0,141|| align=right|4,88|| align=right|3,446||MBA||13. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9170)||1988 TG5|| align=right|14,4|| align=right|2,247|| align=right|0,158|| align=right|3,11|| align=right|3,367||MBA||3. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9171 Carolyndiane||1989 GD5|| align=right|12,9|| align=right|2,588|| align=right|0,127|| align=right|14,87|| align=right|4,163||MBA||4. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|9172 Abhramu||1989 OB|| align=right|16,5|| align=right|2,709|| align=right|0,556|| align=right|7,84|| align=right|4,458||AMR||29. julij 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(9173)||1989 TZ15|| align=right|12,9|| align=right|2,791|| align=right|0,120|| align=right|8,59|| align=right|4,662||MBA||4. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9174)||1989 WC3|| align=right|14,8|| align=right|2,188|| align=right|0,071|| align=right|2,77|| align=right|3,237||MBA||27. november 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|9175 Graun||1990 OO2|| align=right|12,4|| align=right|2,602|| align=right|0,140|| align=right|15,07|| align=right|4,196||MBA||29. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9176 Struchkova||1990 VC15|| align=right|12,7|| align=right|2,716|| align=right|0,083|| align=right|3,71|| align=right|4,476||MBA||15. november 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(9177)||1990 YA|| align=right|13,6|| align=right|2,562|| align=right|0,278|| align=right|4,41|| align=right|4,100||MBA||18. december 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|9178 Momoyo||1991 DU|| align=right|13,4|| align=right|2,879|| align=right|0,079|| align=right|2,27|| align=right|4,885||MBA||23. februar 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|9179 Satchmo||1991 EM1|| align=right|13,2|| align=right|2,979|| align=right|0,121|| align=right|11,10|| align=right|5,141||MBA||13. marec 1991||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|9180 Samsagan||1991 GQ|| align=right|12,3|| align=right|3,187|| align=right|0,058|| align=right|15,64|| align=right|5,688||MBA||8. april 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(9181)||1991 NP2|| align=right|13,8|| align=right|2,318|| align=right|0,150|| align=right|6,85|| align=right|3,528||MBA||14. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9182)||1991 NB4|| align=right|13,9|| align=right|2,286|| align=right|0,090|| align=right|3,73|| align=right|3,456||MBA||8. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9183)||1991 OW|| align=right|14,8|| align=right|2,294|| align=right|0,200|| align=right|5,89|| align=right|3,473||MBA||18. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9184 Vasilij||1991 PJ3|| align=right|14,4|| align=right|2,313|| align=right|0,098|| align=right|4,80|| align=right|3,516||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9185)||1991 PX17|| align=right|13,1|| align=right|2,325|| align=right|0,113|| align=right|6,67|| align=right|3,545||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9186)||1991 RZ1|| align=right|14,2|| align=right|2,308|| align=right|0,194|| align=right|23,10|| align=right|3,506||MBA||7. september 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|9187 Walterkroll||1991 RD4|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,205|| align=right|4,36|| align=right|3,704||MBA||12. september 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(9188)||1991 RM15|| align=right|14,5|| align=right|2,388|| align=right|0,223|| align=right|2,10|| align=right|3,690||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9189 Holderlin||1991 RH41|| align=right|14,3|| align=right|2,403|| align=right|0,080|| align=right|2,75|| align=right|3,725||MBA||10. september 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|9190 Masako||1991 VR1|| align=right|13,4|| align=right|2,452|| align=right|0,220|| align=right|5,63|| align=right|3,839||MBA||4. november 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(9191)||1991 XU|| align=right|12,8|| align=right|2,601|| align=right|0,115|| align=right|11,92|| align=right|4,193||MBA||13. december 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(9192)||1992 AR1|| align=right|13,4|| align=right|2,680|| align=right|0,188|| align=right|6,56|| align=right|4,386||MBA||14. januar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9193 Geoffreycopland||1992 ED1|| align=right|12,6|| align=right|2,608|| align=right|0,145|| align=right|13,42|| align=right|4,211||MBA||10. marec 1992||Observatorij Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(9194)||1992 OV2|| align=right|14,6|| align=right|2,317|| align=right|0,088|| align=right|8,59|| align=right|3,527||MBA||26. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9195)||1992 OF9|| align=right|13,0|| align=right|3,216|| align=right|0,150|| align=right|2,64|| align=right|5,766||MBA||26. julij 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|9196 Sukagawa||1992 WP5|| align=right|13,3|| align=right|2,213|| align=right|0,070|| align=right|3,44|| align=right|3,291||MBA||27. november 1992||Geisei||T. Seki
|-
|9197 Endo||1992 WH8|| align=right|14,8|| align=right|2,164|| align=right|0,111|| align=right|1,01|| align=right|3,182||MBA||24. november 1992||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|9198 Sasagamine||1993 BJ3|| align=right|14,3|| align=right|2,258|| align=right|0,089|| align=right|1,20|| align=right|3,392||MBA||25. januar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(9199)||1993 FO1|| align=right|12,2|| align=right|2,401|| align=right|0,133|| align=right|7,89|| align=right|3,720||MBA||25. marec 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9200)||1993 FK21|| align=right|13,5|| align=right|2,450|| align=right|0,202|| align=right|2,01|| align=right|3,834||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9201)||1993 FU39|| align=right|13,1|| align=right|3,163|| align=right|0,112|| align=right|00,79|| align=right|5,623||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9202)||1993 PB|| align=right|16,0|| align=right|1,424|| align=right|0,608|| align=right|40,85|| align=right|1,699||APL||13. avgust 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|9203 Myrtus||1993 TM16|| align=right|12,7|| align=right|3,174|| align=right|0,099|| align=right|2,58|| align=right|5,654||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|9204 Morike||1994 PZ1|| align=right|13,6|| align=right|2,333|| align=right|0,063|| align=right|6,13|| align=right|3,562||MBA||4. avgust 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|9205 Eddywally||1994 PO9|| align=right|12,6|| align=right|3,158|| align=right|0,132|| align=right|00,60|| align=right|5,610||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|9206 Yanaikeizo||1994 RQ|| align=right|13,7|| align=right|2,488|| align=right|0,217|| align=right|1,82|| align=right|3,924||MBA||1. september 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|9207 Petersmith||1994 SF12|| align=right|14,2|| align=right|2,743|| align=right|0,083|| align=right|1,30|| align=right|4,542||MBA||29. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|9208 Takanotoshi||1994 TX2|| align=right|13,0|| align=right|2,744|| align=right|0,099|| align=right|10,44|| align=right|4,545||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9209)||1994 UK1|| align=right|13,3|| align=right|2,748|| align=right|0,288|| align=right|5,50|| align=right|4,554||MBA||25. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9210)||1995 BW2|| align=right|12,8|| align=right|3,075|| align=right|0,229|| align=right|7,08|| align=right|5,392||MBA||27. januar 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9211 Neese||1995 SB27|| align=right|14,8|| align=right|2,253|| align=right|0,151|| align=right|2,41|| align=right|3,381||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(9212)||1995 UR3|| align=right|14,3|| align=right|2,325|| align=right|0,098|| align=right|5,73|| align=right|3,544||MBA||20. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9213)||1995 UX5|| align=right|13,9|| align=right|2,387|| align=right|0,074|| align=right|6,31|| align=right|3,688||MBA||21. oktober 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9214)||1995 UC6|| align=right|13,6|| align=right|2,191|| align=right|0,179|| align=right|6,48|| align=right|3,242||MBA||21. oktober 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9215 Taiyonoto||1995 UB45|| align=right|14,4|| align=right|2,227|| align=right|0,152|| align=right|2,90|| align=right|3,322||MBA||28. oktober 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|9216 Masuzawa||1995 VS|| align=right|13,8|| align=right|2,253|| align=right|0,164|| align=right|2,18|| align=right|3,381||MBA||1. november 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(9217)||1995 WN|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,158|| align=right|4,66|| align=right|3,546||MBA||16. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9218)||1995 WV2|| align=right|14,3|| align=right|2,274|| align=right|0,168|| align=right|2,83|| align=right|3,427||MBA||20. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9219)||1995 WO8|| align=right|11,4|| align=right|3,181|| align=right|0,230|| align=right|14,28|| align=right|5,673||MBA||18. november 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9220)||1995 XL1|| align=right|13,9|| align=right|2,407|| align=right|0,136|| align=right|5,35|| align=right|3,733||MBA||15. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9221)||1995 XP2|| align=right|14,8|| align=right|2,266|| align=right|0,185|| align=right|2,44|| align=right|3,411||MBA||2. december 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(9222)||1995 YM|| align=right|11,5|| align=right|3,133|| align=right|0,175|| align=right|17,37|| align=right|5,545||MBA||19. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9223 Leifandersson||1995 YY7|| align=right|13,6|| align=right|2,301|| align=right|0,071|| align=right|3,42|| align=right|3,491||MBA||18. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|9224 Zelezny||1996 AE|| align=right|14,8|| align=right|2,373|| align=right|0,136|| align=right|5,15|| align=right|3,655||MBA||10. januar 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(9225)||1996 AU|| align=right|13,1|| align=right|2,686|| align=right|0,146|| align=right|16,86|| align=right|4,402||MBA||10. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9226)||1996 AB1|| align=right|13,0|| align=right|2,863|| align=right|0,037|| align=right|3,27|| align=right|4,842||MBA||12. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9227)||1996 BO2|| align=right|12,9|| align=right|3,079|| align=right|0,032|| align=right|3,64|| align=right|5,403||MBA||26. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9228)||1996 CG1|| align=right|12,3|| align=right|3,084|| align=right|0,015|| align=right|5,81|| align=right|5,416||MBA||11. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9229 Matsuda||1996 DJ1|| align=right|13,4|| align=right|2,909|| align=right|0,066|| align=right|1,06|| align=right|4,961||MBA||20. februar 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|9230 Yasuda||1996 YY2|| align=right|13,3|| align=right|3,093|| align=right|0,187|| align=right|2,33|| align=right|5,438||MBA||29. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(9231)||1997 BB2|| align=right|14,1|| align=right|2,158|| align=right|0,133|| align=right|3,14|| align=right|3,170||MBA||29. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9232 Miretti||1997 BG8|| align=right|14,6|| align=right|2,159|| align=right|0,093|| align=right|3,33|| align=right|3,172||MBA||31. januar 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(9233)||1997 CC1|| align=right|13,9|| align=right|2,556|| align=right|0,254|| align=right|7,59|| align=right|4,085||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9234)||1997 CH4|| align=right|14,6|| align=right|2,203|| align=right|0,099|| align=right|2,18|| align=right|3,270||MBA||3. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9235 Shimanamikaido||1997 CT21|| align=right|16,0|| align=right|2,445|| align=right|0,160|| align=right|4,36|| align=right|3,821||MBA||9. februar 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|9236 Obermair||1997 EV32|| align=right|15,3|| align=right|2,418|| align=right|0,093|| align=right|6,62|| align=right|3,759||MBA||12. marec 1997||Linz||E. Meyer
|-
|(9237)||1997 GY7|| align=right|14,2|| align=right|2,680|| align=right|0,118|| align=right|1,62|| align=right|4,388||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|9238 Yavapai||1997 HO2|| align=right|13,8|| align=right|2,926|| align=right|0,097|| align=right|1,77|| align=right|5,005||MBA||28. april 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|9239 van Riebeeck||1997 JP15|| align=right|14,7|| align=right|2,324|| align=right|0,213|| align=right|1,95|| align=right|3,543||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|9240 Nassau||1997 KR3|| align=right|12,6|| align=right|3,123|| align=right|0,216|| align=right|7,25|| align=right|5,518||MBA||31. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|9241 Rosfranklin||1997 PE6|| align=right|13,0|| align=right|3,048|| align=right|0,129|| align=right|12,42|| align=right|5,321||MBA||10. avgust 1997||Observatorij Reedy Creek||John Broughton
|-
|9242 Olea||1998 CS3|| align=right|15,0|| align=right|2,294|| align=right|0,174|| align=right|5,07|| align=right|3,474||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9243)||1998 FF68|| align=right|13,8|| align=right|3,111|| align=right|0,112|| align=right|00,04|| align=right|5,486||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|9244 Visnjan||1998 HV7|| align=right|13,1|| align=right|2,929|| align=right|0,085|| align=right|00,99|| align=right|5,011||MBA||21. april 1998||Visnjan||K. Korlevic; P. Radovan
|-
|(9245)||1998 HF101|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,261|| align=right|3,91|| align=right|3,553||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|9246 Niemeyer||1998 HB149|| align=right|14,4|| align=right|2,349|| align=right|0,220|| align=right|1,44|| align=right|3,599||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9247)||1998 MO19|| align=right|12,1|| align=right|3,113|| align=right|0,077|| align=right|26,46|| align=right|5,491||MBA||23. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|9248 Sauer||4593 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,843|| align=right|0,079|| align=right|2,24|| align=right|4,792||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9249 Yen||4606 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,294|| align=right|0,082|| align=right|2,06|| align=right|3,475||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9250 Chamberlin||4643 P-L|| align=right|13,2|| align=right|3,134|| align=right|0,196|| align=right|19,30|| align=right|5,549||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov